La Tête contre les murs est le titre de plusieurs œuvres :
 La Tête contre les murs, roman d'Hervé Bazin publié en 1949 ; 
 La Tête contre les murs, film de Georges Franju tiré du roman et sorti en 1959.